Il nome Charles Stanhope è comune a molti nobili britannici:
 Charles Stanhope (1753-1816), scienziato e politico 
 Charles Stanhope (1753-1829), militare